Kotula ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Kotula (* 1976), slowakischer Fußballspieler
 Karol Kotula (1884–1968), polnischer lutherischer Geistlicher und Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen